Élie Vidalin (1876-1939), homme politique français, député de la Corrèze ;
 Étienne Vidalin (1743-1794), homme politique français, député de l'Allier ;
 Maurice Vidalin (1924-1986), auteur et parolier français ;
 Robert Vidalin (1903-1989), acteur français.